Khaki Superstar Air é um clube de futebol das Bahamas. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2001–02.

Clubes de futebol das Bahamas